Førslev (plaats), plaats in Denemarken
 Førslev (parochie), parochie in Denemarken